Wilhelmsdorf (Bavière), une commune d'Allemagne
 Wilhelmsdorf (Bade-Wurtemberg), une commune d'Allemagne
 Wilhelmsdorf (Thuringe), une commune d'Allemagne